Lepidorhombus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Günther 1862. Lepidorhombus ingår i familjen varfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Varfiskar
Lepidorhombus